Chaetocarpus — название, которое может относиться к различным родам растений:
  — действительное название рода растений семейства Peraceae,
  — синоним названия рода  семейства Sapotaceae.